Ruppertshofen kan syfta på:

Geografi

Tyskland 

 Ruppertshofen, Rhein-Lahn-Kreis – kommun i Rhein-Lahn-Kreis,, Rheinland-Pfalz, 
 Ruppertshofen, Ostalbkreis – kommun i Ostalbkreis, Baden-Württemberg, Regierungsbezirk Stuttgart,